Planay puede referirse a: 

 Planay, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Planay, comuna francesa situada en Saboya.